Surazomus är ett släkte av spindeldjur. Surazomus ingår i familjen Hubbardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Schizomider
Surazomus